Zoomer ist der Name
 eines Angehörigen der Generation Z
 des einsitzigen Motorrollers Honda Zoomer 50
 des ehemaligen Nachrichtenportals zoomer.de